Световното първенство по волейбол за мъже 1956 е четвъртото издание на турнира. Провежда се от 30 август до 12 септември 1956 година в Париж. Участват 24 отбора. Шампион става отборът на Чехословакия.

Участници

Система на провеждане 
24 отбора са разделени в 10 групи. Победителите от всяка група се класират за финалния етап, където по кръгова система се разпределят местата от 1-во до 10-о. Местата от 11 до 20 и от 21 до 24 се разиграват по същата система, но там участват отборите заели вторите и третите места в групите в първия кръг.

Първи етап

Група А 

 30 август: Южна Корея – Турция 3:2 (4:15, 15:5, 12:15, 15:5, 15:10).
 31 август: СССР – Турция 3:0 (15:0, 15:5, 15:4).
 1 септември: СССР – Южна Корея 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).

Група В 

 31 август: Чехословакия – ГДР 3:0 (15:5, 15:4, 15:7).

Група С 

 31 август: България – Австрия 3:0 (15:1, 15:3, 15:3).

Група D 

 31 август: Румъния – Италия 3:0 (15:10, 15:10, 15:3).

Група Е 

 31 август: Унгария – Нидерландия 3:0 (15:8, 15:8, 15:7).

Група F 

 30 август: Франция – Израел 3:0 (15:4, 15:6, 15:6).
 31 август: Израел – Люксембург 3:0 (15:8, 15:2, 15:3).
 1 септември: Франция – Люксембург 3:0 (15:1, 15:1, 15:2).

Група G 

 31 август: САЩ – Белгия 3:0 (15:2, 15:12, 15:12).

Група H 

 30 август: Бразилия – Индия 3:2 (6:15, 15:6, 15:8, 11:15, 15:4).
 31 август: Китай – Бразилия 3:1 (15:10, 15:9, 6:15, 15:11).
 1 септември: Китай – Индия 3:1 (15:5, 15:9, 10:15, 15:7).

Група I 

 30 август: Португалия – ФРГ 3:0 (15:2, 15:1, 15:2).
 31 август: Югославия – ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:0).
 1 септември: Югославия – Португалия 3:0 (15:4, 15:6, 16:14).

Група J 

 31 август: Полша – Куба 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).

Финален етап

Група 21 – 24 място 

 2 септември: Индия – ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:5); Турция – Люксембург 3:0 (15:1, 15:5, 15:6).
 3 септември: Турция – ФРГ 3:0 (15:2, 15:5, 15:2); Индия – Люксембург 3:0 (15:1, 15:2, 15:2).
 5 септември: Люксембург – ФРГ 3:0 (15:3, 15:11, 15:7); Индия – Турция 3:0 (15:6, 15:6, 15:6).

Финален етап

Група 11 – 20 място 

 2 септември: Италия – Южна Корея 3:0 (15:0, 15:2, 15:5); Бразилия – Израел 3:0 (15:6, 15:13, 15:8); Португалия – Австрия 3:0 (15:2, 15:7, 15:10); Белгия – Куба 3:1 (8:15, 15:9, 15:13, 15:1); ГДР – Нидерландия 3:0 (15:7, 15:12, 15:12).
 3 септември: Португалия – Израел 3:0 (15:10, 16:14, 15:8); Бразилия – Куба 3:0 (15:5, 15:8, 17:15); Нидерландия – Южна Корея 3:2 (15:11, 6:15, 10:15, 15:9, 15:6); ГДР – Белгия 3:2 (15:11, 14:16, 11:15, 15:8, 15:2); Италия – Австрия 3:0.
 5 септември: ГДР – Южна Корея 3:0 (15:11, 15:5, 16:14); Бразилия – Белгия 3:0 (15:3, 15:6, 15:8); Нидерландия – Австрия 3:0 (15:3, 15:4, 15:9); Португалия – Куба 3:2 (12:15, 15:7, 7:15, 15:8, 15:11); Италия – Израел 3:1 (15:9, 5:15, 16:14, 15:8).
 6 септември: Италия – Куба 3:0 (15:10, 17:15, 15:11); Южна Корея – Австрия 3:0; Португалия – Белгия 3:1; Бразилия – ГДР 3:0 (15:10, 15:9, 15:11); Нидерландия – Израел 3:1 (15:7, 15:9, 7:15, 15:7).
 8 септември: Италия – Белгия 3:0; Израел – Южна Корея 3:2; ГДР – Австрия 3:0; Нидерландия – Куба 3:1 (8:15, 15:10, 15:5, 15:8); Бразилия – Португалия 3:0.
 9 септември: ГДР – Португалия 3:1; Израел – Австрия 3:0; Куба – Южна Корея 3:2; Бразилия – Италия 3:1 (15:7, 10:15, 15:3, 15:5); Нидерландия – Белгия 3:0 (15:11, 15:8, 15:10).
 10 септември: Южна Корея – Белгия 3:2 (13:15, 10:15, 15:3, 15:8, 15:4); ГДР – Израел 3:1 (11:15, 15:6, 16:14, 15:8); Бразилия – Нидерландия 3:0 (15:10, 15:8, 15:13); Куба – Австрия 3:0 (15:13, 15:13, 15:10); Италия – Португалия 3:0 (15:9, 15:12, 15:12).
 11 септември: Нидерландия – Португалия 3:0 (15:11, 15:7, 15:7); Белгия – Австрия 3:1 (15:12, 10:15, 15:8, 15:4); Израел – Куба 3:0 (15:12, 15:13, 15:12); ГДР – Италия 3:2 (14:16, 15:4, 9:15, 15:9, 15:9); Бразилия – Южна Корея 3:0 (15:8, 15:4, 15:9).
 12 септември: Нидерландия – Италия 3:1 (14:16, 15:12, 15:7, 15:11); Португалия – Южна Корея 3:0 (15:8, 17:15, 17:15); ГДР – Куба 3:0 (15:8, 15:1, 15:10); Бразилия – Австрия 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Израел – Белгия 3:1 (15:11, 10:15, 19:17, 15:6).

Финален етап 

 2 септември: Полша – Румъния 3:1 (13:15, 15:9, 15:11, 15:7); Чехословакия – Югославия 3:1 (15:9, 15:13, 7:15, 15:6); Франция – Китай 3:1 (15:11, 15:11, 6:15, 16:14); САЩ – Унгария 3:1 (15:4, 13:15, 15:7, 16:14); СССР – България 3:2 (15:13, 15:9, 9:15, 8:15, 15:9).
 3 септември: Чехословакия – Румъния 3:2 (3:15, 11:15, 15:9, 15:2, 15:3); СССР – САЩ 3:0 (15:10, 15:2, 15:8); България – Югославия 3:2 (15:7, 13:15, 13:15, 15:6, 15:7); Унгария – Франция 3:2 (17:15, 16:14, 5:15, 12:15, 15:12); Полша – Китай 3:0 (15:8, 19:17, 15:9).
 5 септември: Чехословакия – Китай 3:0 (15:13, 15:3, 15:8); Полша – Франция 3:0 (15:5, 15:11, 15:6); СССР – Унгария 3:0 (15:11, 15:9, 15:2); Румъния – България 3:1 (15:13, 15:7, 5:15, 15:12); САЩ – Югославия 3:0 (15:8, 15:12, 15:12).
 6 септември: Полша – Унгария 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); Румъния – САЩ 3:2 (15:12, 10:15, 13:15, 15:8, 21:19); Чехословакия – Франция 3:0 (15:5, 15:11, 15:6); СССР – Югославия 3:0 (15:12, 17:15, 15:10); България – Китай 3:0 (15:10, 15:10, 15:9).
 8 септември: България – Франция 3:1 (8:15, 15:12, 15:13, 15:10); Чехословакия – Полша 3:0 (15:8, 15:8, 15:9); Румъния – СССР 3:1 (15:9, 15:17, 15:12, 15:11); САЩ – Китай 3:1 (15:13, 15:13, 12:15, 15:12); Югославия – Унгария 3:2 (15:10, 15:2, 9:15, 2:15, 15:9).
 9 септември: България – Полша 3:1 (14:16, 15:10, 15:6, 15:6); СССР – Китай 3:0 (15:4, 15:8, 15:4); Франция – САЩ 3:1 (11:15, 15:7, 15:9, 15:12); Чехословакия – Унгария 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); Румъния – Югославия 3:2 (15:6, 10:15, 12:15, 15:12, 15:12).
 10 септември: Китай – Югославия 3:1 (15:9, 16:14, 6:15, 15:9); Чехословакия – България 3:2 (15:11, 11:15, 17:19, 15:8, 17:15); СССР – Франция 3:1 (15:5, 13:15, 15:0, 15:4); Полша – САЩ 3:0 (15:8, 15:6, 15:13); Румъния – Унгария 3:1 (15:3, 13:15, 15:7, 15:9).
 11 септември: Франция – Югославия 3:1 (15:9, 4:15, 15:13, 17:15); България – Унгария 3:0 (15:5, 15:9, 15:12); Чехословакия – САЩ 3:0 (15:4, 15:8, 15:10); Румъния – Китай 3:0 (15:4, 15:10, 15:11); СССР – Полша 3:1 (18:16, 15:11, 14:16, 15:6).
 12 септември: Унгария – Китай 3:1 (15:9, 15:10, 8:15, 17:15); САЩ – България 3:1 (8:15, 15:12, 15:6, 15:11); Полша – Югославия 3:1 (15:13, 15:12, 13:15, 15:-); Румъния – Франция 3:0 (15:7, 15:8, 15:6); Чехословакия – СССР 3:2 (9:15, 15:3, 15:13, 9:15, 15:12).

Крайно класиране

Медалисти 
  Чехословакия: Йозеф Брож, Карел Брож, Богумил Голиан, Карел Лазничка, Зденек Малъй, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Милан Пурнох, Франтишек Шварцкопф, Ладислав Съновец, Йозеф Тесарж. Главен треньор – Йозеф Козак.

 : Габриел Черебетиу, Георге Корбяну, Едуард Дерзеи, Думитру Медяну, Кайус Микулеску, Себастиян Михайлеску, Константин Митрой, Александру Мушат, Хорациу Николау, Жан Понова, Штефан Роман, Марцел Русеску. Главен треньор – Николае Сотир.

  СССР: Константин Рева, Герман Смолянинов, Семьон Щербаков, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Владимир Куринный, Геннадий Гайковой, Марат Шаблыгин, Анатолий Макагонов, Анатолий Закржевский, Едуард Унгурс, Иван Тищенко. Главен треньор – Анатолий Эйнгорн.

 България: Борис Гюдеров, Тодор Симов, Димитър Захариев, Борис Мошелов, Панайот Пондалов, Илия Асенов, Никола Пенчев, Васил Симов, Ботьо Данаилов, Деньо Денев, Людмил Гюдеров, Петър Топалов. Главен треньор – Георги Кръстев

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001
 www.sport-komplett.de 

Световни първенства по волейбол
Волейбол във Франция
Спорт в Париж